Daniëlle Bekkering (1976), Nederlands marathon- en langebaanschaatsster en wielrenster
Harry Bekkering (1944), Nederlands literatuuronderzoeker
Pim Bekkering (1931-2014), Nederlands voetballer